Душкин — фамилия. Известные носители:

 Душкин, Алексей Николаевич (1904—1977) — советский архитектор, градостроитель, член-корреспондент Академии архитектуры СССР. 
 Душкин, Василий Петрович (1925—1946) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Душкин, Леонид Степанович (1910—1990) — советский конструктор жидкостных реактивных двигателей и бортовых энергетических установок летательных аппаратов, доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР, профессор кафедры теории двигателей Московского Авиационного института.
 Душкин, Самуил (1891—1976) — американский скрипач русского происхождения.

Душкина 
 Душкина, Наталья Олеговна (род. 1954) — архитектор, историк архитектуры и градостроительства; внучка  А. Н. Душкина.